Фёдор Ива́нович Фили́ппов () — советский кинорежиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974).

Биография 
Родился а в Егорьевске. C 1928 года работал актёром и режиссёром в Егорьевском Театре рабочей молодёжи. Окончил режиссёрский факультет Государственного института кинематографии (мастерская С. Эйзенштейна) в 1936 году. Поначалу работал ассистентом режиссёра, вторым режиссёром на «Мосфильме», снимался в картине «Бежин луг».

В годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом ЦСДФ (1943—1945), в качестве второго режиссёра принимал участие в создании полнометражного документального фильма «Победа на правобережной Украине» (1945).

По окончании войны — вновь на «Мосфильме», выступил также автором нескольких киносценариев. Член КПСС с 1946 года.

Ф. И. Филиппов скончался в 1988 году.

Фильмография 
  — Волшебное зерно (совм. с В. Кадочниковым)
  — Золотые яблоки
  — Челкаш
  — По ту сторону
  — Хлеб и розы
  — Грешница (совм. с Г. Егиазаровым)
  — На завтрашней улице
  — По Руси
  — Расплата
  — Это сильнее меня
  — Поздняя ягода

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1985) 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Филиппов Фёдор Иванович // История кинематографа
 Филиппов Фёдор Иванович // Энциклопедический проект «Личности»
 
 

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:ЦСДФ
Члены КПСС